Коновка — топоним:

Россия 
 Коновка — река в Ступинском районе Московской области.
 Коновка — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Коновка — деревня в Добринском районе Липецкой области.

Украина 
 Коновка — село в Кельменецком районе Черновицкой области.